Тувим — фамилия.
 Тувим, Юлиан (1894—1953) — польский писатель.
 Тувим Л. Р. — физик, вместе с Л. В. Мысовским доказал существование космических лучей.